Guttmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Frank Guttmacher (1898―1974), US-amerikanischer Gynäkologe und Geburtshelfer
 Elijahu Guttmacher (1796–1874), preußischer Rabbiner
 Karlheinz Guttmacher (* 1942), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Gutmacher